Zengeler ist der Familienname von:

 Anton Zengeler (1847–1913[2]), ein deutscher Architekt
 Hans Zengeler (* 1945), ein deutscher Schriftsteller